Мираж-7 — амфибийное судно на воздушной подушке.

Описание 
Амфибийное судно на воздушной подушке «Мираж-7» предназначено для круглогодичной эксплуатации на воде и относительно ровной поверхности суши при температуре наружного воздуха от −40° С до +40°. Судно можно использовать для перевозки людей и грузов, а также для рыбалки, охоты и активного отдыха. Отличительной особенностью судна является возможность демонтажа салона с целью перевозки в центральной части СВП габаритного груза. Дверь расположена в носовой части катера, что позволяет беспрепятственно осуществлять размещение грузов длиной более двух метров. Благодаря этому судно может быть использовано в качестве скорой помощи..

Условия эксплуатации 
Водные бассейны с высотой волны до 1,2 м, заросшее мелководье, тундра, снег любой прочности, реки во время ледохода и ледостава.

Технические характеристики

Источники 
 Сайт производителя

Суда на воздушной подушке